Lesznoj – település Oroszországban, a Kirovi területen
 Lesznoj – település Oroszországban, a Rjazanyi területen
 Lesznoj – zárt közigazgatási egység Oroszországban, a Szverdlovszki területen
 Lesznoj – település Oroszországban, a Kalinyingrádi területen